Сан Мигел Екатепек има више значења:

 Сан Мигел Екатепек (Магдалена Текисистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Екатепек (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику